Bosznia-Hercegovina
 Lukavac, falu és község a Tuzlai kantonban
 Lukavac, falu a Brčkói körzetben
 Lukavac, falu Trnovo községben, a Szarajevói kantonban

 Horvátország
 Lukavac, falu Szalatnok községben, Verőce-Drávamente megyében

 Szerbia
 Lukavac, falu Kruševac községben, a Rasinai körzetben
 Lukavac, falu Valjevo községben, a Kolubarai körzetben